Indywidualne mistrzostwa Czech w sporcie żużlowym – rozgrywany corocznie cykl turniejów wyłaniających mistrza Czech od roku 1993.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Indywidualna
Poniższa tabela zawiera zestawienie zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal indywidualnych mistrzostw kraju na żużlu.

Pogrubioną czcionką – zostali zaznaczeni zawodnicy, którzy kontynuują karierę żużlową.

Łącznie najwięcej medali (12) zdobył Josef Franc. W sumie medale zdobywało 26 żużlowców.

Przypisy

Uwagi

Zobacz też 
 Indywidualne mistrzostwa Czechosłowacji na żużlu
 Indywidualne mistrzostwa Słowacji na żużlu

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Czech na Żużlu